Бе́лый Кро́лик () — персонаж книги Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в Стране чудес».

Белый Кролик в книге Кэрролла 
Белый Кролик появляется в самом начале книги, в 1 главе, одетым в жилет и бормочущим себе под нос:
«Ах, боже мой, боже мой! Как я опаздываю!» ()

Поначалу Алисе это не кажется особенно странным, и только тогда, когда Кролик вынимает часы из жилетного кармана и, посмотрев на них, убегает дальше, Алиса в изумлении вскакивает на ноги и бежит за ним, ныряя в кроличью нору, с которой и начинается погружение Алисы в удивительный мир Страны чудес. Второй раз Алиса встречает Кролика, когда тот путает её со своей служанкой Мэри-Энн. Она оказывается запертой в домике Белого Кролика из-за того, что, съев пирожков с надписью «Съешь меня», она увеличилась до громадных размеров.

В последних главах Белый Кролик появляется ещё раз, исполняя роль глашатая при дворе Червонных Короля и Королевы.

В культуре

Литература 
 В книге Майкла Крайтона «Парк Юрского Периода» программист Недри оставил в системе управления Парка команду WHTE_RBT.OBJ, которая полностью отключала систему безопасности и контроля периметра.
 В The Looking-Glass Wars Белый Кролик переосмысливается как Bibwit Harte (анаграмма «Белого Кролика»), репетитор альбиносов с суперчувствительным слухом.
 В серии манга Alice in the Country of Hearts, написанной Куинроузом и изданной Tokyopop, персонаж по имени Питер Уайт является премьер-министром замка сердец. Он изображается жестоким человеком, который в одно мгновение убил бы любого. У него мало общего с изображением белого кролика, кроме белых кроличьих ушей, больших карманных часов и костюма. Он отчаянно влюблен в Алису и часто попадается на рифмовке, когда говорит. Алиса не раз упоминала о том, что ненавидит его, и больше всего утверждает, что ненавидит «Белые кроличьи уши».
 В романе Стивена Кинга «Длинный путь» мальчик по имени Стеббинс называет себя «белым кроликом».
 В манге «Сердца Пандоры» главный герой Оз Вессалий находится в «Белом кролике», так как он является цепью B-кролика.
 В серии манга Project ARMS мальчику, зараженному интеллектуальными нано-машинами с кодовым названием «белый кролик», дается превосходная скорость и прыгающая способность.
 В третьем томе Шазама! Белый Кролик — житель Волшебных Земель, называемых Возендерлендами. Он был замечен с топором Железного Человека, чтобы отдать его Дороти, уклоняясь от неправомерных советов говорящих деревьев. Когда крылатые обезьяны, работавшие на Злых Колдунов Севера, Юга, Востока и Запада, преследуют его, Белого Кролика спасают Мамараган, Евгений Чой и Педро Пенья. После этого Мамараган спрашивает, где Алиса. Затем Белый Кролик сопровождает их на встречу с Алисой и Дороти Гейл. Поздним вечером, когда группа жарит яблоки и огурцы у костра, Белый Кролик узнает о путешествии Евгения и Педро по Веселым землям и Гейлэндам. Когда все встречаются в Возендерлендах после того, как Шазам и Леди Шазам защищают Пугало, а Мунккины — Чеширского Кота, Белый Кролик дает Пугало топор, который принадлежал Железному Человеку, извиняясь за то, что с ним сделала Королева Сердец и её Карточные Солдаты.

Компьютерные игры 
 В игре American McGee's Alice именно Белый Кролик возвращает Алису в Страну Чудес. В начальной заставке он изображен, как мягкая игрушка Алисы, затем превращается во что-то смутно напоминающее иллюстрацию Джона Тенниела, только более сморщенным и похожим на мертвеца. Когда Алиса преследует его в Деревне Обречённых, он уменьшается и ныряет в нору. Алиса следует за ним, также уменьшившись с помощью самодельного зелья. Они встречаются снова в Лесу Страны Чудес, где Кролик объясняет Алисе, как найти Гусеницу. Позже Кролика убивает Болванщик, размозжив голову ботинком. Как и все убитые персонажи, Кролик воскресает в конце игры, когда Алиса снова становится вменяемой.
 В РПГ под названием Kingdom Hearts для приставки PlayStation 2 и её продолжении на Game Boy Advance под названием Kingdom Hearts: Chain of Memories, Кролик появляется в примерно одной и той же роли — волнуясь о том, что опаздывает, он ведёт Сору, Дональда Дака и Гуфи во дворец Королевы.
 В игре Manhunt компании Rockstar есть уровень «Убить Кролика». В этом уровне главный герой охотится за мужчиной, одетым в костюм Белого Кролика. Перед тем как попасть на уровень, Старквизер говорит главному герою: «Настало время позабавиться в Стране Чудес», а на следующем уровне называет его «большой уродливой Алисой» — очевидная отсылка к работам Льюиса Кэрролла. В один момент человек в костюме Кролика сообщает главному персонажу, что Старквизер снимает его на видео и продолжает командовать армией Смайликов, чтобы избавиться от персонажа. Чтобы пройти уровень, нужно убить мужчину в костюме и отобрать у него ключ.
 В игре по мотивам фильма Тима Бёртона Белый Кролик (МакТвисп) — один из играбельных персонажей. Он дерётся часами и способен останавливать врагов (и даже отправлять их назад).
 В игре Castlevania: Aria of Sorrow на Game Boy Advance в одной из частей замка белый кролик с часами перемещает персонажа назад во времени, не давая вам пройти дальше; чтобы его убить, нужно получить способность (останавливать время) после убийства одного из боссов.
 В Super Mario 64 кролик Мипс ссылается на белого кролика несколькими строчками, например, «Я опаздываю на важную дату».
 В Heart no Kuni no Alice, симуляторе знакомств, сделанном для PC, PSP и PS2 с темой Алиса в стране чудес, есть человек по имени «Питер Уайт», в котором Питер Уайт берет на себя роль Белого Кролика в стране чудес.
 В Eye of the North expansion из Guild Wars, для поиска босса Nulfastu Earthbound требуется, чтобы игрок последовал за белым кроликом в кроличью нору. Когда игрок входит, появляется босс вместе с большим количеством других враждебных монстров, которые легко подавляют неподготовленную группу игроков.

Фильмы 
 В фильме 1903 года, первом в истории фильме, снятом по мотивам «Приключений Алисы в Стране Чудес», Белый Кролик появляется в первые секунды фильма. Он проходит мимо Алисы и спускается в нору. В следующем кадре Кролик пробирается через туннель. Спустившись в туннель, Кролик проходит по коридору. Также его видно в конце фильма в числе королевской свиты — он предваряет шествие маленьких карт.
 В фильме «Матрица» неизвестный в компьютере даёт Нео указание «следуй за белым кроликом». Нео встречает девушку с татуировкой в виде белого кролика. У девушки крупные передние резцы — «кроличьи зубы». Следуя за ней, он приходит в ночной клуб, где знакомится с девушкой-хакером по имени Тринити, которая обещает раскрыть Нео тайну Матрицы.
 В фильме Тима Бёртона Белый Кролик получил имя «Нивенс МакТвисп» и по сюжету он специально заманил Алису в нору, чтобы она вернулась в Страну Чудес.
 В фильме «Приключение заботливых медвежат в Стране Чудес» () Белый Кролик изображён дядей персонажа по имени Свифт Харт ().
 В сериале «Звёздный путь», в начале 66-го эпизода Белый Кролик является Доктору МакКою.
 Один из эпизодов сериала «Остаться в живых» носит название White Rabbit — «Белый Кролик».
 В фильме «Донни Дарко» большой белый кролик являлся главному герою и рассказывает несколько пророчеств.
 В фильме «Знамение» накануне апокалипсиса инопланетяне забирают с Земли «избранных» детей и высаживают их на девственной планете для продолжения рода людского. Дети первым делом выпускают из рук в траву белых кроликов…
 В фильме «Дело для начинающего палача» герой перед попаданием в волшебную страну видит на дороге труп зайца, одетого в пиджак и штаны, из которых герой достаёт карманные часы.
 В сериале «Плохие» в шестой серии четвёртого сезона, являясь воплощенной галлюцинацией одного из наделенных сверхъестественными способностями людей, охотится за героями сериала.
 В OVA «Сиэль в Стране Чудес» аниме «Тёмный дворецкий» Белым Кроликом был Себастьян Михаэлис, дворецкий Сиэля Фантомхайва и демон.

Музыка 
 Группа Jefferson Airplane исполняет песню под названием «White Rabbit», в тексте которой используется сюжет «Приключений Алисы в Стране Чудес» как метафора действия психоделиков на сознание человека.
 У группы Marilyn Manson в альбоме «EAT ME, DRINK ME», песни «Are You the Rabbit?» немного сказано о Белом Кролике.

 У группы Egypt Central в 2011 году вышел альбом под названием  с одноимённой песней.

Космос 
В честь Белого Кролика названа малая планета  (1999 JG6).

Архитектура 
 Бронзовая скульптура Белого Кролика установлена в одном из дворов на Щербаковской улице в Москве. Белый Кролик изображён в цилиндре, с тростью и часами в руках. Автор проекта — Мещангин Владислав Иванович, Центр Художественного Литья «Царский Остров». В 2019 году в рамках программы Благоустройство по указу Собянина скульптуру Белого Кролика выкорчевали. Кролика украли. Взамен установили другую скульптуру значительно меньшего размера. Дела передано в Прокуратуру.
 Деревянная скульптура Белого Кролика (автор — Саймон Хеджер) установлена в Лландидно, Северный Уэльс.

Примечания

Литература

Ссылки 

Вымышленные говорящие животные
Вымышленные кролики и зайцы
Персонажи Kingdom Hearts
Персонажи Алисы в Стране чудес